Melfitani – abitanti di Melfi
Melfitani – abitanti di San Nicola di Melfi